European University Association
 Emergency Use Authorization
EU Allowance - Europese emissierechten